Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Fairfax du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1975
Washington
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en janvier 1975
Sport en février 1975